Operation Musketeer steht für:

 Operation Musketeer (Kernwaffentest), Serie US-amerikanischer Kernwaffentest in Nevada
 Operation Musketeer, britische Angriffsplanungen in der Sueskrise, siehe Sueskrise #Vorbereitungen